Нью-Оберн:

 Нью-Оберн — город в округе Сибли, штат Миннесота, США.
 Нью-Оберн — тауншип в округе Сибли, Миннесота, США.